Avontuur bezeichnet:

 Avontuur (Schiff), ein Segelschiff
 Avontuur (Südafrika), einen Ort in Südafrika
 Avontuur Railway, eine Eisenbahnstrecke in Südafrika